4D может означать:
 4D-кино
 Четырёхмерное пространство

См. также